Municipio Santa Catarina ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

 Municipio Santa Catarina (Guanajuato)
 Municipio Santa Catarina (Nuevo León)
 Municipio Santa Catarina (San Luis Potosí)